Gedo kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Gēdo, ort, Oromia,

Somalia 

 Gedo, Somalia, region, 

Robotskapade Etiopienförgreningar